Нуна () — город и городская коммуна в Буркина-Фасо, в области Букле-ду-Мухун. Административный центр провинции Косси.

География 
Город расположен на западе страны, на высоте 261 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 18 218 человек. Население представлено преимущественно народом дафин, другие этнические группы, проживающие в Нуна — само, бобо и фульбе. Наиболее распространённый язык населения — дьюла.

Динамика численности населения города по годам:

Инфраструктура 
В городе имеется водопровод. Объекты инфраструктуры включают старшую школу, банк, почтовое отделение, мэрию и несколько гостиниц. Связан автомобильной дорогой с городом Бобо-Диуласо.

Примечания 

Города Буркина-Фасо